Du Roure est un patronyme porté par des personnages et des familles distinctes mais aussi le nom d'un palais en France.

Patronyme 
 Jacques Du Roure (début  - vers 1685), philosophe français
 Famille du Roure de Beaujeu, famille subsistante de la noblesse française anoblie (confirmé) en 1758 et originaire de Nîmes en Bas-Languedoc

Autres 
 Palais du Roure (Avignon), construit au

Notes et références